Fortino – sinonimo di forte e fortezza

Geografia 
 Fortino – quartiere di Catania
 Fortino – frazione di Casaletto Spartano (SA) e parzialmente di Lagonegro (PZ)

Persone
 Laura Fortino – hockeista su ghiaccio canadese
 Rodolfo Fortino – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano